Orsíloco () es el nombre de varios personajes de la mitología griega:

 Orsíloco u Ortíloco era un hijo del dios-río Alfeo y Telégone, hermano de Fegeo y Melantea y padre de Diocles, el que dio hospitalidad a Telémaco cuando éste acudió a la ciudad de Feras.
 Orsíloco u Ortíloco era también un nieto del anterior, hermano gemelo de Cretón. Ambos eran hijos de Diocles de Faras y participaron en la guerra de Troya en el bando aqueo. Los dos hermanos fueron muertos por Eneas durante el asedio de la ciudad.
 También había un Orsíloco en el bando troyano de la citada guerra, que murió a manos de Teucer.
 Orsíloco era un hijo de Idomeneo, rey de Creta, y de Meda. Cuando su padre volvió de la guerra de Troya, se encontró con que su reino había sido usurpado por Leuco, que además había matado a su esposa, después de haberla hecho su amante, y a su hija Clisítira. Sin embargo, no se sabe si su otro hijo, Orsíloco, murió también a manos del usurpador o cual fue su destino después de que su padre regresara de Troya.
 Orsíloco fue también un héroe argivo que inventó el carro tirado por cuatro caballos. Higinio afirma que él y su carro son los que forman la constelación del Auriga, aunque otras versiones narren que el conductor de caballos es Erictonio o Mírtilo.
 Orsíloco fue uno de los soldados de Eneas en Italia. Fue muerto por Camila.